Факарава () или атолл Витгенштейна — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия).

География 
Имеет форму прямоугольника, длина которого составляет около 60 км, а ширина — 25 км. Второй по площади после Рангироа атолл Туамоту. Длина лагуны — около 56 км, ширина — 20 км. Площадь острова — 16 км².

История 
Факарава был открыт русским путешественником Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном в 1820 году и назван островом Витгенштейна (в честь одноименного героя 1812 года). Первая католическая церковь на Факарава появилась в 1850 году. В конце XIX века на атолле располагались многие административные учреждения Туамоту.

Административное деление 
Атоллы Факарава, Аратика, Кауэхи, Ниау, Рарака, Таиаро и Тоау образуют коммуну Факарава, которая входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье.

Население 
Главное поселение — Ротоава (Rotoava), где проживает основная часть населения атолла.
В 2007 году численность населения острова составляла 855 человек.

Экономика 
Основные занятия местных жителей — производство копры, вылов жемчуга. Развивается туризм.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

  Информация об атолле 

Туамоту
Атоллы
Коммуны Французской Полинезии